Иван Фёдорович Морозов:
 Морозов, Иван Фёдорович (1900—1979) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии.
 Морозов, Иван Фёдорович (1930—2014) — советский военный деятель, капитан 1 ранга. Герой Советского Союза.